La pantera negra, leopardo o jaguar con pelaje completamente negro debido al melanismo.

Pantera negra (o panteras negras) también puede referirse a:

Cine y entretenimiento 
 El superhéroe Pantera Negra (en inglés, Black Panther), personaje de ficción de Marvel Comics.
 La película Pantera Negra (Black Panther), estrenada en 2018, de Marvel Studios y con una secuela de 2022.
 Pantera Negra, cuaderno de historietas de la editorial valenciana Maga.
 Pequeño Pantera Negra, cuaderno de historietas de la editorial valenciana Maga.
 Panteras Negras, grupo de rap chileno de la década de los 90.

Ejército 
 K2 Black Panther, carro de combate surcoreano.

Organizaciones 
 El Partido Pantera Negra (del inglés Black Panther Party), originalmente llamado Partido Pantera Negra de Autodefensa, y popularmente conocido como “Panteras Negras”; organización política afroamericana de los Estados Unidos.

Deportes 
 Panteras Negras de Guadalupe, equipo de fútbol de la tercera división profesional de México.

Otros usos 
 El símbolo de la pantera negra, símbolo histórico del Ducado de Carantania (antiguo Estado esloveno), luego utilizado por su sucesor, el Ducado de Carintia (estado federado del sur de Austria, de minoría eslovena).